JRK () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 556 амінокислот, а молекулярна маса — 61 815.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки